Monosporiella är ett släkte av svampar. Monosporiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monosporiella